Монреве́ль-ан-Брес () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Административный центр кантона Монревель-ан-Брес. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01266.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км севернее Лиона, в 17 км к северо-западу от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2362 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1393 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1054 были экономически активными, 339 — неактивными (показатель активности — 75,7 %, в 1999 году было 74,6 %). Из 1054 активных жителей работали 1017 человек (512 мужчин и 505 женщин), безработных было 37 (13 мужчин и 24 женщины). Среди 339 неактивных 99 человек были учениками или студентами, 161 — пенсионерами, 79 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Ферма Суже. Исторический памятник с 1946 года.
 Усадьба Шарм. Исторический памятник с 1987 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн